Кировский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Магнитного сельского поселения.

География 
Расположен в юго-восточной части района, около поселка протекает река Субутак. 

Поселок связан шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра села Агаповка 49 км, до центра сельского поселения поселка Магнитный — 5 км.

История 
Поселок основан около 1930 году при отделении зернового совхоза «Магнитный». Назван в честь советского и партийного деятеля С. М. Кирова. По состоянию на 2008 год на территории поселка располагается 2-е отделение ЗАО «Магнитное».

Население

Улицы 
 Улица 8 Марта
 Кольцевая улица
 Северная улица
 Школьная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Школа
 Детский сад
 Библиотека

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района